Luci Postumi A. f. A. n. Albí, cònsol el 234 aC i el 229 aC.
 Luci Postumi A. f. A. n. Albí, cònsol el 173 aC.
 Luci Postumi Sp. f. L. n. Albí, cònsol el 154 aC.